ENOB est un sigle pouvant désigner :
Effective Number of Bits, le critère technique en électronique et traitement du signal donnant la qualité des convertisseurs analogique numérique ADC ou DAC. Il rend compte des facteurs internes du circuits tel que les distorsions, le bruit ou encore la précision de la conversion.
Energieoptimiertes Bauen (bâtiments à énergie optimisée), programme de recherche du ministère allemand de l'économie et de la technologie (BMWi) visant à améliorer l'efficacité énergétique des bâtiments.
Experimental Noise Over Bathroom aka ENOB. Groupe de rock expérimental (2005-?)Sigle de 4 caractères